Zaak-Menten
De Zaak Menten (televisieserie)